Het seizoen 2009–2010 was het vierde seizoen dat om het landskampioenschap van Montenegro in het voetbal werd gestreden.

FK Mogren Budva trad aan als titelverdediger, maar moest die afstaan aan FK Rudar Plevlja dat onder leiding van trainer-coach Miodrag Radanović het eerste nationale kampioenschap uit de clubgeschiedenis in de wacht wist te slepen. Daardoor plaatste de club zich voor de tweede voorronde van de UEFA Champions League 2010/11.

Het seizoen begon op 7 augustus 2009 en eindigde op 29 mei 2010, met een winterstop van acht weken. Alle teams speelden drie keer tegen elkaar. In de 198 gespeelde wedstrijden werd 484 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,44 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Ivan Bošković (FK Grbalj) met 28 treffers.

Nieuwkomers dit seizoen waren FK Berane, in het seizoen 2008-2009 winnaar van de Druga Crnogorska Liga, en FK Mornar Bar. Die laatste club had promotie weten af te dwingen via de nacompetitie (play-offs promotie/degradatie), ten koste van FK Jezero Plav. In dit seizoen kreeg de club één punt in mindering gebracht.

Beide clubs eindigden onderin en moesten aantreden in de play-offs promotie/degradatie. Voor FK Berane viel het doek. De club ging in de play-offs promotie/degradatie over twee duels ten onder tegen OFK Bar. FK Mornar Bar daarentegen wist zich te handhaven door FK Bratstvo Cijevna te verslaan.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs promotie/degradatie

Eerste ronde

Tweede ronde

OFK Bar promoveert, FK Berane degradeert.

Toeschouwers

Zie ook
Montenegrijns voetbalelftal in 2009
Montenegrijns voetbalelftal in 2010
Montenegrijnse voetbalbeker 2009/10

Montenegrijnse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2009/10